Федерико Кориа (; ) — аргентинский профессиональный теннисист.

Общая биография 
Отец — Оскар по теннисный тренер; мать — Грасьела. Брат — Гильермо, который старше Федерико на десять лет, известный теннисист, бывшая третья ракетка мира. Также есть младший брат — Роман.

Начал играть в теннис в пять лет. Любимое покрытие — грунт; любимый турнир — Буэнос-Айрес. Кумиром в мире тенниса в детстве был старший брат, за матчами которого он следил по телевизору.

Имеет прозвище от своего имени — Феде ().

Спортивная карьера 
Среди юниоров Кориа выходил в основную сетку как в одиночном, так и в парном разряде на Уимблдоне в 2010 году. Его лучшим местом в мировом рейтинге юниоров было 55-е место.

В 2009 году Кориа дебютировал на турнирах серии «фьючерс», сумев выйти в несколько полуфиналов и финалов. В последующие годы он продолжал подниматься в мировом рейтинге благодаря успехам на «фьючерсах» и в конечном итоге впервые попал в основную сетку турнира в Кали более крупной серии «челленджер».

После неудач в 2015 году он сумел завоевать свой первый титул на «челленджерах» в 2016 году. Вместе со своим соотечественником Томасом Липовсеком Пучесом он выиграл парный разряд в Кампинасе, победив в двух сетах Серхио Гальдоса и Максимо Гонсалеса. В 2017 году он стартовал в квалификации на Уимблдоне и Открытом чемпионате США, но оба раза проигрывал своему первому сопернику.

Его дебют в мировом туре ATP состоялся в мае 2018 года в Лионе. Он вышел в основную сетку как лаки-лузер, неожиданно в первом раунде победил Николаса Кикера в трех сетах. В июне Кориа был дисквалифицирован на восемь месяцев за нарушение теннисной антикоррупционной программы и оштрафован на 10 000 долларов с отсрочкой на шесть месяцев. На турнире «фьючерсе» в 2015 году ему предложили гонорар, если он уступит сет. Хотя он не принял деньги, но и не сообщил об инциденте. По истечении двухмесячной дисквалификации, он вернулся и уже в августе выиграл свой девятый титул в одиночном разряде в рамках серии «фьючерс».

В 2020 году Кориа дошел до третьего раунда Открытого чемпионата Франции, начав с побед над Джейсоном Юнгом и Бенуа Пэром, проиграл Яннику Синнеру. В 2021 году он впервые в своей карьере стал полуфиналистом турнира ATP 250 в Кордове (Аргентина). Выиграл «челленджер» в Простеёве  2021 года, победив в финале Алекса Молчана со счетом 7-6, 6-3. Вышел в финал на «челленджерах» в Милане и Зальцбурге. В июле он вышел в свой первый финал ATP 250, уступив Касперу Рууду в Бостаде. Ему удалось пройти квалификацию на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. В Токио он проиграл в первом раунде Михаилу Кукушкину со счетом 7-6, 7-5.

В 2022 году он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе, где проиграл Касперу Рууду. В апреле участвовал в полуфинале турнира ATP в Марракеше, где проиграл будущему чемпиону турнира Давиду Гоффину. На турнире в Лионе он победил Пабло Карреньо Бусту, занимавшего на тот момент 17-е место в рейтинге, что стало его самой значимой победой в карьере.

В феврале 2023 года в Кордове вышел в финал, где уступил соотечественнику Себастьяну Баэсу.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года